Ралко — украинская фамилия. Известные носители:

 Ралко, Мария Александровна (род. 1950) — украинская художница.
 Ралко, Влада Валентиновна (род. 1969) — украинская художница.